Iset of Aset is een afkorting of een naam, bijvoorbeeld in het Oudegyptisch, waar hij betekent: "(Zij) van de troon".

Egypte 

 Isis (godin) - de Griekse benaming voor de godin Aset of Iset
 Au Set - een spellingsvariant voor de godin Aset of Iset
 Iset (koningin) - moeder van Thoetmosis III
 Iset (dochter van Thoetmosis III) - een dochter van Thoetmosis III en Hatshepsut-Meryetre
 Iset (dochter van Amenhotep III) - dochter van Amenhotep III en Tiye
 Iset Ta-Hemdjert - echtgenote van Ramses III
 Iset (priesteres) - Godsvrouw van Amon

Rusland 
 Iset (rivier) - een rivier in Rusland. De naam komt uit het Wogoels en betekent "veel vis"
 Iset (oblast Sverdlovsk) - een dorp (posjolok) in de Russische oblast Sverdlovsk, vernoemd naar het Isetskojemeer, de bron van de Iset
 Iset (regio) - een regio en voormalige provincie in de Russische oblast Koergan
 Iset (toren) - toren van 50 verdiepingen in Jekaterinenburg-City, vernoemd naar de rivier

Overig 
 International Solar Electric Technology - een bedrijf voor zonne-energie 
 International School of Economics Tbilisi State University - hogere school voor economie in Tbilisi

, (2004): The Complete Royal Families of Ancient Egypt, Thames & Hudson ISBN 0 500 05128 3